1. Klasse 1942/43 steht für:
 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1942/43
 1. Klasse Dresden 1942/43
 1. Klasse Halle-Merseburg 1942/43
 1. Klasse Leipzig 1942/43
 1. Klasse Magdeburg-Anhalt 1942/43
 1. Klasse Oberschlesien 1942/43
 1. Klasse Ostpreußen 1942/43
 1. Klasse Niederschlesien 1942/43
 1. Klasse Pommern 1942/43
 1. Klasse Thüringen 1942/43